

Resumo de Temporadas

1.ª Temporada: 2010-2011 

Listas de episódios